

Saint 
Santo Tomás est le nom en espagnol de .

Toponyme

Santo Tomás, localité de la province de Buenos Aires dans le partido de Carlos Casares ;

Santo Tomás, municipalité du département d'Atlántico ;

Santo Tomás, un quartier de Vitoria-Gasteiz dans la province d'Alava ;

Santo Tomás de Castilla, ville portuaire du département d'Izabal  ;
 Santo Tomás La Unión, ville du département de Suchitepéquez ;
 le , stratovolcan s'élevant à  d'altitude ;

Santo Tomás, municipalité de l'État de Mexico ;
 Santo Tomás de los Plátanos, chef-lieu de la municipalité précédente dans l'État de Mexico ;
 Santo Tomás, localité de Basse-Californie qui tient son nom de la  ;

Santo Tomás, municipalité du département de Chontales ;
 Santo Tomás del Norte, municipalité du département de Chinandega ;

Santo Tomás, corregimiento de la province de Chiriqui ;

Santo Tomás, municipalité de la province de Chumbivilcas ;
 le  dans la province de Chumbivilcas ;
 le  dans la province de Cutervo ;
 le  dans la province de Luya ;
 le  dans la province d'Angaraes ;

Santo Tomas, municipalité de la province de Batangas ; 
 Santo Tomas, municipalité de la province de Davao du Nord ; 
 Santo Tomas, municipalité de la province d'Isabela ; 
 Santo Tomas, municipalitéde la province de La Union ; 
 Santo Tomas, municipalité de la province de Pampanga ; 
 Santo Tomas, municipalité de la province de Pangasinan ;

, municipalité du département de San Salvador.

Autres 
Santo Tomás peut aussi désigner :
 la , mission dominicaine située dans l'actuel État de Basse-Californie, au Mexique ;
 l'université de Santo Tomas, université des Philippines fondée à Manille en 1611.

Voir aussi
  : toponyme français
  : toponyme allemand
  : variante du toponyme espagnol Santo Tomás